Воронко́ва — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы  Воронкова, Алина Дмитриевна (род. 1994) — финская фотомодель.
 Воронкова, Бланка Ивановна (1924—2010) — советская и российская актриса.
 Воронкова, Вера Александровна (род. 1965) — российская актриса.
 Воронкова, Ирина Андреевна (род. 1995) — российская волейболистка.
 Воронкова, Любовь Фёдоровна (1906—1976) — советская писательница.
 Воронкова, Нелли Александровна (род. 1972) — советская и белорусская легкоатлетка.